Ağstafa bezeichnet:
 einen Rayon in Aserbaidschan: Ağstafa (Rayon)
 die Hauptstadt dieses Rayon: Ağstafa (Stadt)
 einen Fluss in diesem Rayon: Aghstafa (Fluss)